Doctor Who Series 13 — The Specials (Original Television Soundtrack) () — альбом саундтреков, содержащий музыку из трёх спецвыпусков 2022 года телесериала «Доктор Кто»:

 Doctor Who Series 13 — Eve of the Daleks (Original Television Soundtrack) вышел 2 декабря 2022 года;

 Doctor Who Series 13 — Legend of the Sea Devils (Original Television Soundtrack) вышел 9 декабря 2022 года;

 Doctor Who Series 13 — The Power of the Doctor (Original Television Soundtrack) вышел 16 декабря 2022 года.

13 января 2023 года альбом вышел полностью в формате сборника на трёх CD-дисках. Композитор — Сегун Акинола.

Список треков

Примечания